Sezona 1961/62 jugoslovanske hokejske lige je bila devetnajsta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu, ki je potekala med 6. januarjem in 11. februarjem 1962. Naslov jugoslovanskega prvaka so šestič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Lestvica

Skupina А

Skupina B

Končni vrstni red
HK Jesenice
HK Ljubljana
HK Partizan Beograd
HK Crvena Zvezda
OHK Beograd
KHL Medveščak
HK Spartak Subotica

Viri
Yugoslavia Championship - 1962

Jugoslovanska hokejska liga
1962 v športu
1962 v Jugoslaviji